Коллектив может обозначать:
 Коллектив — группа людей.
 Коллектив в оптике — линза, обращённая к объективу.
 Коллектив в теории систем — распределённая децентрализованная система.

Топоним 
 Коллектив — деревня в Вельском районе Архангельской области.
 Коллектив — деревня в Ветлужском районе Нижегородской области.
 Коллектив — деревня в Михайловском районе Рязанской области.

См. также 
  — американская компания по производству и изданию компьютерных игр.

Примечания